Бјуфорд има више значења:
 Бјуфорд (Охајо)
 Бјуфорд (Џорџија)
 Бјуфорд (Вајоминг)